MJP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manjimup (Australia)
 mjp – codice ISO 639-3 della lingua malapandaram